Karis Paige Bryant (Arlington, 16 de junho de 1985) é um atriz norte-americana conhecida pelo pequeno papel de Jenny Gordon em alguns episódios de Charmed na sua segunda temporada.

Atores dos Estados Unidos
Nascidos em 1985